Александр Оцуп:
 Оцуп, Александр Авдеевич (псевдоним Сергей Горный, 1882—1948) — поэт-юморист, пародист, прозаик. 
 Оцуп, Александр Адольфович (1878—1920) — фотограф.